Шадринский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Шадринский сельсовет — Калманский район, Алтайский край.
 Шадринский сельсовет — Опаринский район, Кировская область.
 Шадринский сельсовет — Козульский район, Красноярский край.
 Шадринский сельсовет — Ковернинский район, Нижегородская область.
 Шадринский сельсовет — Байкаловский район, Свердловская область.
 Шадринский сельсовет — Сарапульский район, Удмуртия.